Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 383 dans le monde.

  Route départementale 383 dans le département du Rhône, France
 Route nationale 383 en France